Christus Verlosserkathedraal (Banja Luka) - Servië
 Christus de Verlosserkathedraal (Borki) - Oekraïne 
 Sint-Salvatorskathedraal - Brugge, België 
 Sint-Salvatorkathedraal of Dom van Fulda - Duitsland
 Christus Verlosserkathedraal (Kaliningrad) - Rusland
 Christus-Verlosserkathedraal (Moskou) - Rusland
 Christus Verlosserkathedraal (Oezjhorod) - Oekraïne
 Christus Verlosserkathedraal (Rrëshen) - Albanië
 Kathedraal La Seo (Zaragosa) - Spanje

Zie ook
 Sint-Salvatorkerk of Christus de Verlosser-kerk (doorverwijspagina) 

Christus V